Quartetto n. 7 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 7 di Franz Schubert